EOC oder EoC steht für:
 Earth Observation Center, ein Institutsverbund im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt 
 Enemies of Carlotta, im Film Dead Men Don’t Wear Plaid (Tote tragen keine Karos)
 Europäische Olympische Komitees, Dachverband der europäischen Nationalen Olympischen Komitees
 die experimentelle Konvergenzordnung (englisch: experimental order of convergence) in der numerischen Mathematik

EOC